Название «Епископальная церковь» может относиться к:

Некоторым церквям Англиканского сообщества
 Епископальная церковь США (другое официальное название — Протестантская епископальная церковь США) в Соединённых Штатах Америки, Гондурасе, Тайване, Колумбии, Эквадоре, Гаити, Доминиканской Республике, Венесуэле, Британских Виргинских островах и части Европы.
 Шотландская епископальная церковь
 Епископальная англиканская церковь Бразилии
 Епископальная церковь Кубы
 Епископальная церковь Иерусалима и Ближнего Востоке
 Епископальная Церковь Филиппин
 Испанский реформатская епископальная церковь
 Епископальная Церковь Судана

Продолжающие англиканское движение
 Англиканская Епископальная церковь (США)
 Епископальная миссионерская церковь (США)
 Традиционная протестантская епископальная церковь (США)
 Южная епископальная церковь (США)
 Объединенная епископальная церковь Северной Америки

Независимые англиканские церкви
 Свободная протестантская епископальная церковь (Северная Америка)
 Реформатская Епископальная церковь (Америка, Азия и Европа)

Методистские церкви
 Африканская методистская епископальная церковь (США)
 Африканская методистская епископальная сионская церковь
 Христианская методистская епископальная церковь (Северная Америка)
 Христианская методистская епископальная сионская церковь (США)
 Методистская епископальная церковь (входит в состав Объединенной методистской церкви)

Сходные движения
 Харизматическая епископальная церковь
 Сообщество Евангелических епископальных церквей

См. также 
 Англиканство
 Англиканское сообщество
 Церковь Англии
 Методизм
 Епископальная система церковного управления

Примечания 

Протестантизм